97 км, 97-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 97 км — путевой пост, Московская железная дорога (Московская область). Код 230046.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Республика Мордовия). Код 246716.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Черкасская область). Код 424418.
 97 км — пассажирская платформа, линия Верховцево — Пятихатки, Приднепровская железная дорога. Код 456512.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа в Крыму.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Луганская область). Код 505920.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 609416.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 630656.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755349.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787424.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801763.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 818266.
 97 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, 711622.